Jefferson (rivier), een rivier, een van de bronrivieren van de Missouri
Jefferson (motorfiets), een motorfietsmerk
Jefferson (marineschip), een Amerikaans marineschip

De volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jefferson (Georgia)
Jefferson (Iowa)
Jefferson (Louisiana) 
Jefferson (North Carolina)
Jefferson (Ohio)
Jefferson (Oklahoma)
Jefferson (Oregon)
Jefferson (Greene County, Pennsylvania) 
Jefferson (York County, Pennsylvania) 
Jefferson (South Carolina)
Jefferson (South Dakota)
Jefferson (Texas)
Jefferson (Virginia)
Jefferson (West Virginia)
Jefferson (Wisconsin)

Personen met de achternaam Jefferson
Blind Lemon Jefferson, een Amerikaanse blueszanger en gitarist
Herb Jefferson jr., een Amerikaanse acteur
Thomas Jefferson, een Amerikaanse president
Martha Jefferson, de vrouw van Thomas Jefferson

Zie ook
Jefferson City (doorverwijspagina)
Jefferson County (doorverwijspagina)
State of Jefferson (doorverwijspagina)